Pascha – altro nome della pasqua
 Pascha – dolce pasquale russo
 Pascha – casa di tolleranza di Colonia

Pagine correlate 
 Pasca (disambigua)
 Pasha
 Paska